Saint-Loup peut faire référence à :

Saints catholiques et orthodoxes

Personnes et personnages 
 Robert de Saint-Loup est un personnage d’À la recherche du temps perdu, de Marcel Proust.
 Saint-Loup est le nom de plume de l’écrivain et collaborateur français Marc Augier (1909-1990).

Toponymes

Communes 
 Saint-Loup, commune française de l'Allier
 Saint-Loup, dite aussi Saint-Loup-de-Saintonge, commune française de la Charente-Maritime
 Saint-Loup, commune française de la Creuse
 Saint-Loup, commune française du Jura
 Saint-Loup, commune française de Loir-et-Cher
 Saint-Loup, commune française de la Manche
 Saint-Loup, commune française de la Marne
 Saint-Loup, commune française du Rhône
 Saint-Loup, commune française de Tarn-et-Garonne
 Saint-Loup-Cammas, commune française de la Haute-Garonne
 Saint-Loup-de-Buffigny, commune française de l'Aube
 Saint-Loup-de-Fribois, commune française du Calvados
 Saint-Loup-de-Gonois, commune française du Loiret
 Saint-Loup-de-Naud, commune française de Seine-et-Marne
 Saint-Loup-des-Bois, commune française de la Nièvre
 Saint-Loup-des-Chaumes, commune française du Cher
 Saint-Loup-des-Vignes, commune française du Loiret
 Saint-Loup-de-Varennes, commune française de Saône-et-Loire
 Saint-Loup-d'Ordon, commune française de l'Yonne
 Saint-Loup-du-Dorat, commune française de la Mayenne
 Saint-Loup-du-Gast, commune française de la Mayenne
 Saint-Loup-en-Champagne, commune française des Ardennes
 Saint-Loup-en-Comminges, commune française de la Haute-Garonne
 Saint-Loup-Géanges, commune française de Saône-et-Loire
 Saint-Loup-Hors, commune française du Calvados
 Saint-Loup-Lamairé, commune française des Deux-Sèvres
 Saint-Loup-Nantouard, commune française de la Haute-Saône
 Saint-Loup-sur-Aujon, commune française de la Haute-Marne
 Saint-Loup-sur-Semouse, commune française de la Haute-Saône
 Saint-Loup-Terrier, commune française des Ardennes
 Saint-Loup-aux-Bois, ancienne commune des Ardennes qui participa, par sa fusion en 1828, à la formation de Saint-Loup-Terrier.
 Lanloup, commune française des Côtes-d'Armor
 La Bourdinière-Saint-Loup, commune française d'Eure-et-Loir
 Trémouille-Saint-Loup, commune française du Puy-de-Dôme

Anciennes communes 
 Saint-Loup, ancienne commune française de l'Aveyron, aujourd'hui intégrée à Causse-et-Diège
 Saint-Loup, ancienne commune française d'Eure-et-Loir, aujourd'hui intégrée à La Bourdinière-Saint-Loup
 Saint-Loup, ancienne commune française de Lot-et-Garonne, aujourd'hui intégrée à Montagnac-sur-Auvignon
 Saint-Loup-Canivet, ancienne commune française du Calvados, aujourd'hui intégrée à Soulangy

Lieu-dit 
 Saint-Loup, lieu-dit de la commune de Pompaples, en Suisse

Quartier 
 Saint-Loup, quartier du  de Marseille

Relief 
 le pic Saint-Loup, un sommet du département français de l’Hérault
 le Pic-saint-loup (AOC), une appellation d'origine contrôlée (vin), liée à ce relief 
 le mont Saint-Loup, un ancien volcan situé dans la commune d'Agde dans le  département français de l’Hérault

Édifice 

 Château de Saint-Loup-sur-Thouet à Saint-Loup-Lamairé dans le département des Deux-Sèvres en France ;
  :  en France et une en Belgique ;
 Abbaye de Saint-Loup, une ancienne abbaye de femmes située à Saint-Pierre-des-Corps, en Indre-et-Loire, en France.

Événement 
 Le festival de la Saint-Loup à Guingamp
 Les foires de la Saint-Loup à Limoges